N° 0 est un album du groupe de rock français Subway.

Titres de l'album 
 Keep On
 Knowledge
 The Fat Feet Of Kay
 Got No Money
 Fraggle Rock
 Too Good
 I Hate Your Wife
 No Place For Escape

Album de rock français
Album musical sorti en 1996